Калиновка () — деревня в Поставском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Дуниловичского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 26 км от города Поставы и в 5 км от Дунилович.

История 
Историческое название деревни — Кукиши.

В начале ХХ столетия — деревня в Лучайской волости Вилейского уезда Виленской губернии. Разделялась на деревню Кукишки (151 житель, 226 десятин земли) и зимовье (27 жителей и 81 десятина земли).

В результате советско-польской войны 1919—1921 гг. деревня оказалась в составе Срединной Литвы.

С 1922 года — в составе Дуниловичской гмины Дуниловичского повета Виленского воеводства Польши (II Речь Посполитая). Разделялась на деревню (37 дворов, 153 жителя) и застенок (8 дворов, 43 жителя).

В сентябре 1939 года деревня была присоединена к БССР силами Белорусского фронта РККА.

С 12 октября 1940 года — в Лучайском сельсовете Дуниловичского района Вилейской области БССР.

В 1947 году — деревня (35 хозяйств) и застенок (11 хозяйств).

С 1977 года — в Воропаевском поселковом совете.

С 27.12.1985 года — в Дуниловичском сельсовете.

В 2001 году — 15 дворов, 28 жителей, колхоз «XXV партсъезд».

Примечания

Литература 
 Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Пастаўскага раёну. — Мінск: БЕЛТА, 2001.- С.637.

Населённые пункты Поставского района